Antonio Chacón fue miembro cofundador de las Comisiones Obreras (CCOO) en Cataluña, aparte de militante del PSUC Viu, bajo el régimen franquista en la época de la clandestinidad, justo antes de la legalización de los sindicatos, cuando solo existía el sindicato vertical, el cual pertenecía exclusivamente a la Patronal. Fue uno de los aproximadamente 300 trabajadores y trabajadoras que en el año 1964 se reunieron en la Iglesia de St. Medir del barrio de Sants de Barcelona.

Reseña biográfica
Nació en Pruna (Sevilla) el 31 de diciembre de 1932 y falleció en Lérida el 30 de diciembre de 2021. Era el segundo hijo de una familia de cinco hermanos. Los cuáles se quedaron huérfanos a una edad temprana. La hermana mayor, María Encarnación se fue a trabajar a Jerez de la Frontera, él fue entregado para trabajar en un cortijo de señoritos andaluces, en el cual lo maltrataban y no donde no disfrutaba de días festivos, los gemelos (Juan y José) fueron entregados a un colegio de curas y la pequeña (María) fue entregada a cambio de nada a un matrimonio en adopción. 

Desde pequeño vivió las injusticias incomprensibles para su edad, debido a la época que se sufría por la guerra civil española. A uno de sus tíos se lo llevaron y no lo volvió a ver, otro viajó a Argentina hacia los años 1940, y a su padre estuvieron a punto de fusilarlo debido a sus ideas políticas. Pero gracias a su madre que tenía un familiar en la Guardia Civil lo dejaron libre. Su padre enviudó a la edad aproximada de unos 40 años. Antonio, vio como su padre enterró a su propia madre a la edad de 35 años en una fosa del cementerio, ya que no podían tener nicho debido a su mala situación económica. A los pocos años murió por una hernia de camino al Hospital, cuando se encontraba pidiendo con uno de sus hermanos. No se pudo despedir de su padre.

Vida personal
Se casó hacia los 25 años de edad con Catalina Maestre Quero. Emigraron desde Andalucía a Talarrubia (Badajoz), donde nació su primera hija (1958), después emigraron por temas de trabajo al pantano de Tous, en Valencia y por último a la provincia de Lérida, donde trabajó en los Pirineos muy duramente aparte de otros más trabajos en el sector de la Construcción como oficial de 1ª categoría. Allí nacieron su hijo Fernando (1964) y su hija Nadia (1976), la cual fue concebida debido a la muerte prematura del anterior en el año 1975. En ese año, 1976, tuvo el honor de recibir en su casa familiar a Marcelino Camacho Abad, en una de tantas reuniones que realizaban en conjunto con los compañeros y compañeras de partido. 

Promovido por sus inquietudes sociales e incoformistas por unos mejores derechos laborales, comenzó a militar en el Partido Comunista (PSUC), debido asu gran capacidad de convencer con sus argumentos a sus compañeros de trabajo. Debido a sus ideas políticas e inquietudes personales, estuvo en la cárcel siete veces, y tuvo un Consejo de Guerra, al igual que su mujer, que también estuvo varias veces presa. Catalina, permaneció fiel a sus ideas y estuvo presente en sus luchas diarias.

A partir de la legalización de los sindicatos hacia el año 1977 militan en las CCOO. En la época de la clandestinidad, en los años 60, repartía junto a su esposa Catalina, folletos informativos y realizaba reuniones en su antigua casa situada en la Calle Caballeros de Lérida. De ello hay documentos donde aparece en portada la casa familiar, la cual compartían con otras familias inmigrantes de la época. Ellos se apodaban respectivamente Rubén y Amaya, en homenaje a Dolores Ibárruri , apodada la Pasionaria.

En el año 2001, recibió la Medalla de Oro de Francesc Macià, por el actual President de la Generalitat Jordi Pujol i Soley, debido a su trayectoria sindical. Toda su documentación personal durante su actividad sindical y política, se encuentra en los archivos históricos de CCOO de Catalunya, al igual que la de su mujer Catalina. Igualmente existen varios libros editados por diferentes escritores y compañeros, uno es "El PSUC a les Terres de Lleida" , de la editorial Pagés editors, escrito por una profesora de la UDL de Lérida,  el cual ha sido dedicado la primera parte a la memoria de su mujer, gran luchadora de la época. Y otro por un escritor y compañero de lucha, reconocido y relevante de la misma ciudad, Ventura Margó, la Lluita per la democràcia: Lleida 1960-1975. Este es autor igualmente de una revista titulada, "locals de lluita clandestina", este trabajo fue expuesto junto a diferentes impresiones gráficas en la Biblioteca Pública de Lérida. Este resume la vida de lucha por unas ideas y derechos más justos junto a otros compañeros y compañeras relevantes de la época.

El año 2017, asiste al Parlament de Catalunya, con su hija Nadia, al acto llevado a cabo por este Organismo que anula las sentencias políticas bajo el régimen franquista. En mayo del año 2018, recoge en manos del actual Paer en Cap de la ciudad de Lleida, Angel Ros i Domingo, la medalla a la solidaritat, aprovechando la apertura del pregón de fiestas de la misma ciudad.

Residió en Lérida en una de las casas de protección oficial otorgadas por el Estado, de esta lucha también formó parte, la cual se basaba en obtener una vivienda en condiciones ya que debido al gran boom de la inmigración de la época, ciertas zonas estaban sobre pobladas y vivían en malas condiciones sin los recursos básicos y necesarios. A sus 83 años siguió luchando desde su casa por las injusticias vividas a nivel social y político del barrio del cual residió y recordando su pasado con gran tristeza por los que perdió en el camino. Igualmente escribía cartas que fueron publicadas en los diarios locales, las cuales reflejan la gran injusticia sociopolítica que se palpa en la actualidad. El último día de su vida, su familia recibió grandes muestras de cariño por pare de sus compañeros y alcalde de la ciudad donde residía, asimismo varios diarios locales hicieron un pequeño homenaje citando parte de su lucha social y política.

Referencias

Nacidos en Pruna
Fallecidos en Lérida
Sindicalistas de Comisiones Obreras